Ichirō Hatoyama, primeiro-ministro do Japão em 1954 - 1956
Yukio Hatoyama, primeiro-ministro do Japão em 2009 - 2010

Desambiguação